

Адамеж — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Адамеж — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства